Olympiodore (en grec ancien  / Olympiódôros) est un nom grec qui peut désigner :
 Olympiodore l'Alchimiste, alchimiste alexandrin, actif à la fin du , peut-être identique à Olympiodore le Jeune ;
 Olympiodore de Thèbes,  actif en 412, historien grec ;
 Olympiodore l'Ancien ou Olympiodore le Péripatéticien, actif vers 430, professeur de philosophie aristotélicienne, maître de Proclos ;
 Olympiodore le Jeune ou Olympiodore le Néoplatonicien ou Olympiodore le Commentateur, actif vers 550, philosophe alexandrin néoplatonicien commentateur de Platon et d'Aristote, peut-être identique à Olympiodore l'Alchimiste ;
 Olympiodore le Diacre, actif au , auteur chrétien de commentaires bibliques.